André Lange peut désigner :
 André Lange (1973-), un ancien pilote de bobsleigh allemand ;
 André Lange (1955-), un chercheur et expert européen en matière de politique et économie du cinéma, de l'audiovisuel et des industries culturelles.